Piotr Rudomina-Dusiacki (zm. 1649) –  kasztelan dorpacki  (od 1639) i smoleński  (od 1643), starosta uświacki
 Piotr Rudomina-Dusiacki (zm. 1684) –  pułkownik, starosta starodubowski, poseł na sejm walny